Трис-ацетатный буфер (TAE) — буферный раствор, содержащий трис, уксусную кислоту и ЭДТА (этилендиаминтетрауксусную кислоту).

Используется в молекулярной биологии в основном для гель-электрофореза при разделении фрагментов нуклеиновых кислот. Имеет меньшую буферную ёмкость, чем TBE, в связи с чем быстрее истощается, однако линейные двухцепочечные фрагменты ДНК перемещаются в TAE быстрее.

Для получения рабочей концентрации 50-кратный буфер разводят в дистиллированной воде в соотношении 1:49.

Применение 
TAE широко используется при проведении гель-электрофореза (в качестве форезного буфера и компонента агарозного геля) для очистки ДНК, анализа ДНК-продуктов, полученных в результате ПЦР, разделения фрагментов ДНК.

См. также 
 Электрофорез ДНК
 ПЦР
 ЭДТА
 Буфер ТЕ

Примечания 

Буферные растворы
Методы молекулярной биологии